33. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 30 kwietnia 1988 w RDS Simmonscourt Pavilio w Dublinie przez irlandzkiego nadawcę publicznego Raidió Teilifís Éireann (RTÉ).

Finał konkursu wygrała kanadyjska piosenkarka Céline Dion, reprezentantka Szwajcarii z piosenką "Ne partez pas sans moi" autorstwa Atilli Şereftuğ i Nelli Martinetti, za którą otrzymała łącznie 137 punktów.

Przebieg konkursu 
Dzięki zwycięstwu Johnny’ego Logana, reprezentanta Irlandii podczas konkursu w 1987, prawo do organizacji 33. Konkursu Piosenki Eurowizji otrzymała irlandzka telewizja RTÉ.

Kraje uczestniczące 
W finale konkursu uczestniczyli nadawcy publiczni z 21 państw. Z udziału w konkursie wycofała się telewizja z Cypru, której reprezentantem miał być Yiannis Dimitru z piosenką „Timame”, jednak został zdyskwalifikowany z powodu naruszenia regulaminu, prezentując utwór przed regulaminowym terminem (tj. podczas krajowych selekcji do konkursu w 1984).

Powracający artyści 
W konkursie uczestniczyło kilku wykonawców, którzy w przeszłości wystąpili już na eurowizyjnej scenie. Kirsten i Søren po raz trzeci reprezentowali Danię, wcześniej brali udział w konkursach w 1984 i 1985 (jako zespół Hot Eyes). W finale konkursu w 1985 wystąpił również m.in. reprezentujący Turcję zespół MFÖ. W 1986 po raz pierwszy w barwach Portugalii zaśpiewała Dora. Przedstawicielką Izraela po raz drugi została Jardena Arazi, która wcześniej broniła barw kraju w finale konkursu w 1976 (jako członkini grupy Chocolat, Menta, Mastik). Reprezentant Szwecji, Tommy Körberg brał udział w konkursie w 1969, a fiński zespół Boulevard – w 1987.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału

Linki zewnętrzne 

Konkurs Piosenki Eurowizji
1988 w muzyce
1988 w Europie
Kultura w Dublinie